Mangan diselenid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 212,858 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења мангана‎ 
Селениди